Backyard Babies — шведская рок-группа, созданная в 1987 году в городе Несшё. Позднее группа перебралась в Стокгольм. На счету группы шесть выпущенных альбомов.

Backyard Babies внесли большой вклад в развитие и популяризацию слиз-рока в Скандинавии, и особенно в Швеции. Также они послужили вдохновением многим более молодым группам данного стиля в Великобритании. Их песня «Minus Celsius» появилась в качестве бонус-трека в видеоигре «Guitar Hero III: Legends of Rock», а «Degenerated» доступна для скачивания в «Guitar Hero World Tour».

История 
История группы берёт начало в 1987 году в городе Несшё. Первоначально группа называлась Tyrant и состояла из вокалиста/басиста Тобиаса «Тоббе» Фишера, гитаристов Андреаса Тайрона Свенссона, взявшего себе псевдоним «Дреген», Юхана Блумквиста, а также барабанщика Педера Карлссона. Все участники были школьными приятелями и их возраст не превышал 15 лет. Tyrant отыграли несколько шоу в местных клубах и в 1989 году записали сырое демо. Вскоре Тоббе был заменён Нике Боргом, взявшим на себя роль вокалиста и ритм-гитариста, а Блумквист переключился на бас. Фишер отправился в Стокгольм, где стал профессиональным фотографом и веб-дизайнером, продолжая изредка работать со своими бывшими коллегами по группе. В том же году Tyrant меняют название на Backyard Babies и в 1990 году записывают шестипесенное демо. В 1991 году выходит ещё одно демо Bite & Chew, позволившее группе перейти на новый уровень: на песню «God’s Favourite» был снят видеоклип, а «Something to Swallow» была перевыпущена на одноимённом мини-альбоме. В этот период Backyard Babies обретают собственное звучание, их песни представляет собой смесь хард-рока и гаражного панка с вкраплениями блюза и слиз-рока. После выпуска Something to Swallow группа отправляется в национальный тур по Швеции.

В 1993 году Backyard Babies подписывают контракт со шведским лейблом Megarock Records. В 1994 году на нём выходит дебютный альбом Diesel and Power. Открывающие альбом композиции «Smell the Magic» и «Bad to the Bone» были объединены и обзавелись видеоклипом. На песню «Electric Suzy» также был снят видеоклип, и она была выпущена синглом, для обратной стороны которого группа записала кавер-версию «Taxi Driver» финских глэм-панков Hanoi Rocks. После совместного тура с Demolition 23, состоящих из бывших участников Hanoi Rocks, и короткого тура в качестве хэдлайнеров в 1995 году, во время которого были сыграны новые песни, оставшиеся невыпущенными, группа берёт отпуск на неопределённое время. Причиной этому служит уход Дрегена в группу The Hellacopters, созданную им совместно с барабанщиком Entombed Нике Андерссоном ещё в 1994 году и играющую гаражный рок. В составе The Hellacopters Дреген записывает два альбома: Supershitty to the Max! (1996) и Payin' the Dues (1997). В 1996 году выходит сплит-сингл Backyard Babies и The 69 Eyes «Supershow» с кавер-версией Babies песни «Mommy’s Little Monster» американской панк-группы Social Distortion.

В 1997 году Backyard Babies воссоединились и заключили контракт со шведским лейблом MVG Records. В том же году они выпускают мини-альбом Knockouts! EP и сингл на песню «Look at You» с предстоящего альбома. В 1998 году выходит их наиболее оценённый критиками альбом Total 13, получивший шведскую премию Грэмми. Критики сравнивали группу с  New York Dolls, Ramones и The Damned. В поддержку альбома группа отправилась в успешное турне по Великобритании. Ещё две песни с альбома были выпущены в виде синглов: «Highlights» и «Bombed (Out of My Mind)». На обратную сторону сингла «Bombed (Out of My Mind)» была помещена песня «Rocker», спетая дуэтом с фронтменом Hanoi Rocks Майклом Монро. Следующим синглом группы стала внеальбомная песня «(Is It) Still Alright to Smile?». Для «стороны Б» группа записала кавер-версию песни «Babylon» лос-анджелесской слиз-рок-группы Faster Pussycat. В записи «Babylon» приняли участие вокалист/гитарист британской группы The Wildhearts Джинджер, сыгравший на гитаре и выступивший бэк-вокалистом, а также DJ Champain исполнивший скретчинг.

В 1998 году группа снова отправляется в тур по Великобритании в качестве разогрева для Элиса Купера.

В 1999 году песня «Babylon» вышла в качестве самостоятельного сингла.

Дреген, Джинджер и Никке Андерссон решают создать сайд-проект Supershit 666, который не дал ни одного концерта из-за плотного графика всех его участников. В 1999 году выходит их мини-альбом Super$hit 666, в записи которого приняли участие Нике Борг в качестве бэк-вокалиста, и Педер Карлссон, сыгравший на гармонике.

Вскоре после этого Backyard Babies едут в тур по Великобритании и в декабре 2000 года разогревает там AC/DC.

Состав 
 Текущий состав
 Нике Борг — вокал, ритм-гитара (1989-настоящее время)
 Дреген — лид-гитара, бэк-вокал (1987-настоящее время)
 Юхан Блумквист — бас-гитара (1987-настоящее время)
 Педер Карлссон — ударные, перкуссия (1987-настоящее время)

Бывшие участники
 Тобиас Фишер — вокал, бас-гитара (1987—1989)

Дискография

Студийные альбомы 
 Diesel and Power (1994, переиздан в 2006)
 Total 13 (1998)
 Making Enemies Is Good (2001)
 Stockholm Syndrome (2003)
 People Like People Like People Like Us (2006)
 Backyard Babies (2008)
 Four By Four (2015)
Sliver and Gold (2019)

Концертные альбомы
 Live Live in Paris (2005)

Демо
 Tyrant (1989)
 Backyard Babies (1990)
 Bite & Chew (1991)
 Diesel and Power (1992)

Мини-альбомы
 Something to Swallow (1991)
 Knockouts! EP (1997)
 Total 05 (1998)
 Safety Pin & Leopoard Skin (1998)

Сборники
 Independent Days (2001)
 From Demos to Demons: 1989-1992 (2002)
 Tinnitus (2005)
 Them XX (2009)

Синглы
 «Electric Suzy» (1994)
 «Supershow» (сплит, 1996)
 «Look at You» (1997)
 «Bombed (Out of My Mind)» (1997)
 «(Is It) Still Alright to Smile?» (1998)
 «Highlights» (1998)
 «Babylon» (1999)
 «Brand New Hate» (2001)
 «The Clash» (2001; BMG Sweden)
 «Minus Celsius» (2003)
 «A Song for the Outcast» (2004)
 «Friends» (2004)
 «The Mess Age» (2006)
 «Dysfunctional Professional» (2006)
 «Fuck Off and Die» (2008)
 «Drool» (2008)
 «Th1rt3en or Nothing» (2015)

Видео 
 Live (from LiveZone) (2005)
 Jetlag: The Movie (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Liquor and Poker
 Интервью с Нике Боргом

Панк-рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Группы гаражного панка
Квартеты
Группы глэм-панка